Esterri puede referirse a cualquiera de los dos municipios españoles de la provincia de Lérida:
 Esterri de Aneu
 Esterri de Cardós